Robin Haase e Matwé Middelkoop erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Jeevan Nedunchezhiyan e Purav Raja.

In finale Nikola Mektić e Jürgen Melzer hanno sconfitto Hsieh Cheng-peng e Christopher Rungkat con il punteggio di 6-2, 4-6, [10-2].

Teste di serie 

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (primo turno)
  Dominic Inglot /  Franko Škugor (primo turno)

 Rohan Bopanna /  Divij Sharan (semifinale)
 Robin Haase /  Matwé Middelkoop (quarti di finale)

Wildcard 

  Adrian Andreev /  Dimitar Kuzmanov (primo turno)

 Alexander Donski /  Alexandar Lazarov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sofia Open 2019